Владимир Сачков:
 Сачков, Владимир Васильевич (1928—2005) — советский художник-плакатист, автор известных общественно-политических и киноплакатов, Заслуженный художник РСФСР.
 Сачков, Владимир Владимирович (1913—1994) — советский конструктор, Герой Социалистического Труда.
 Сачков, Владимир Николаевич (род. 1929) — генерал-майор госбезопасности, доктор физико-математических наук.